Якуб Флек (; , Марианске Лазне, Чехия) — чешский хоккеист, нападающий. Играет за клуб чешской Экстралиги «Карловы Вары».

Карьера

Клубная 
Якуб Флек провёл почти всю свою карьеру в клубе «Карловы Вары». В сезоне 2014/15 играл в аренде за команду второй лиги «Баник» (Соколов), а в сезоне 2015/16 провёл часть сезона в первой лиге за «Дуклу» из Йиглавы.

Сборная 
В составе сборной Чехии принимал участие в чемпионате мира 2021 года, где чешская команда выбыла в 1/4 финала. Сам Флек провёл все 8 матчей турнира, забросив 2 шайбы. В рамках Еврохоккейтура сыграл 6 матчей, набрал 3 очка (2+1). Всего за сборную Чехии провёл 22 матча, набрал 9 очков (6+3).

Статистика

Клубная карьера

Международная

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте ХК «Энергия» Карловы Вары
 Профиль на сайте чешского хоккея
 Статистика на сайте eliteprospects.com

Хоккеисты Чехии
Хоккейные нападающие
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Баник» Соколов
Игроки ХК «Дукла» Йиглава
Игроки ХК «Энергия» Карловы Вары